El término «Paredes» puede referirse a:

Lingüística 
 Plural de pared.

Divisiones administrativas

en Portugal 
 Paredes, ciudad.
 Paredes, freguesia del concelho de Paredes

Nombres compuestos 
 Paredes de Coura, villa.

en España 
 Paredes (C.P. 16465), municipio en la provincia de Cuenca.
 Paredes (C.P. 33785), parroquia y localidad del concejo de Valdés, Asturias.

Nombres compuestos 
 Paredes de Siguenza (C.P. 19277), localidad en la provincia de Guadalajara.
 Paredes de Buitrago (C.P. 28196), localidad en la comunidad de Madrid.
 Paredes de Nava (C.P. 34300), localidad y municipio en la provincia de Palencia.
 Paredes de Monte (C.P. 34191), localidad en la provincia de Palencia.
 Paredes de Escalona (C.P. 45908), localidad y municipio en la provincia de Toledo.

Ciencia 
 Paredes de Bloch, volumen estrecho de transición entre dos dominios magnéticos;

Personajes con ese apellido 
 Conchi Paredes, atleta española, 17 veces campeona de España de triple salto y plusmarquista.
 Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Partido Revolucionario Institucional de México.
 Carlos Humberto Paredes, futbolista paraguayo.
 Diego García de Paredes, conquistador español.
 Diego Garcia de Paredes, conquistador español, hijo natural del anterior.
 Esteban Paredes, futbolista chileno.
 Javier Paredes Arango, futbolista español.
 José Manuel Paredes Grosso, político liberal español.
 José Gregorio Paredes, político del Perú.
 Leandro Paredes, futbolista argentino.
 Marisa Paredes, actriz española.
 Mariano Paredes y Arrillaga, Presidente de México.
 Orlando Paredes Lara, abogado y político mexicano.
 Rubén Darío Paredes, militar y político panameño.